Ouro-Nimini Tchagnirou (Lomé, 31 de dezembro de 1977) é um futebolista profissional togolês, goleiro, milita no Stade Malien.

Carreira 
Ouro-Nimini Tchagnirou fez parte do elenco da Seleção Togolesa de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Togo
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006